Лукавец — название населённых пунктов:

Россия 
 Лукавец — деревня в Жиздринском районе Калужской области.
 Лукавец — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.

Украина 
 Лукавец — село в Бродовском районе Львовской области.